Tocileni se poate referi la:
 Tocileni, Botoșani
 Tocileni, Buzău